Orestias – genere di orchidee della tribù Malaxideae

Orestias – genere di pesci della famiglia Cyprinodontidae